Max Langenhan (ur. 21 lutego 1999 w Friedrichrodzie) – niemiecki saneczkarz, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Mieszka w Friedrichrodzie. Pracuje jako żołnierz Bundeswehry.

Udział w zawodach międzynarodowych

Bibliografia 
 

Niemieccy saneczkarze
Niemieccy olimpijczycy
Żołnierze Bundeswehry
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1999